Friedrich von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Braunschweig und Lüneburg (1357/58–1400), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, siehe Friedrich I. (Braunschweig-Wolfenbüttel)
 Friedrich Franz von Braunschweig-Wolfenbüttel (1732–1758), Prinz aus dem Haus der Welfen und preußischer Generalmajor
 Friedrich Karl Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1729–1809), Fürst von Braunschweig-Bevern, dänischer Generalfeldmarschall und Oberhaupt der jüngeren welfischen Linie Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern, siehe Friedrich Karl Ferdinand (Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern)
 Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1591–1634), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, siehe Friedrich Ulrich (Braunschweig-Wolfenbüttel)
 Friedrich Wilhelm von Braunschweig (1771–1815), Volksheld der Napoleonischen Kriege, preußischer General, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, Fürst im Landesteil Braunschweig-Wolfenbüttel und Herzog von Oels, siehe Friedrich Wilhelm (Braunschweig-Wolfenbüttel)